Townsmen was een Nederlandse band uit Venlo die voornamelijk Blues, Folk en Rock in haar repertoire heeft. Daarnaast haalt de band haar inspiratie uit de Soul en Jazz.

Korte geschiedenis 
De band werd samengesteld in de eerste maanden van 2007 door initiator en zanger Willem Borger, die eerder deel uitmaakte van bands als Hillock, Twain en het Bob Dylan Collectief. Townsmen speelde aanvankelijk voornamelijk nummers van anderen. Na enkele maanden repeteren verzorgde de band in juni van dat jaar haar eerste optreden in een lokaal café. Daarna volgden nog enkele optredens op kleine lokale en regionale festivals en cafés. Tegen het einde van dat jaar verliet bassist Steegmans de band en ging men op zoek naar een vervanger.

In het voorjaar van 2008 lanceerde de band haar eigen website en vierde dit met een optreden in café de Maagdenberg in Venlo. De band kreeg veel airplay op de zenders Omroep Venlo en L1; daarna volgden optredens door het oosten van Nederland.

In 2009 nam de band haar eerste cd op, Rehearsals. Dit zijn voornamelijk interpretaties van nummers van andere artiesten. Hierop volgde in 2009 en 2010 een aantal optredens, onder andere in Venlo, Veeningen en Ede.

In het voorjaar van 2011 nam de band een tweede album, "Look in the mirror" op, nu met alleen eigen composities. Deze cd werd gepresenteerd op 22 mei 2011. Bij die gelegenheid speelde voor het eerst ook het vijfde lid, toetsenist Rob op de Laak, mee.

Na het overlijden van zanger Willem Borger in 2012 besloten de andere bandleden om per 1 oktober van dat jaar ermee op te houden.

Bezetting 
 Willem Borger – zang, gitaar en mondharmonica
 Ed Blommaert – toetsen, saxofoon, gitaar.
 Juan Lebrusan – basgitaar
 Hans Jacobs – drums en percussie
 Rob op de Laak - toetsen

Discografie

Albums 
 2009: Rehearsals (album met covers van andere artiesten}
 2011: Look In The Mirror

Externe link 
 website van de band (gearchiveerd)

Venlose band
Nederlandse rockband